Ваље де лас Флорес има више значења:

 Ваље де лас Флорес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље де лас Флорес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику